Alberto D’Urso – vescovo italiano 
 Barbara d'Urso (1957) – conduttrice e attrice italiana
 Christian D'Urso (1997) – sportivo italiano
 Franco d'Urso (1900-1989) – pittore italiano
 Gaspare D'Urso (1861-1908) – medico italiano
 Giovanni D'Urso (1933-2011) – magistrato italiano
 Giuseppe D'Urso (1969) – sportivo italiano
 Giuseppe D'Urso (1935-1996) – ingegnere italiano
 Mario D'Urso (1940-2015) – avvocato e politico italiano
 Salvatore D'Urso – musicista italiano